Le terme cabanage se réfère à l'action de cabaner, soit vivre dans une cabane, peut se référer à:

Toponymes 
Baie du Cabanage, baie de la paroisse de Saint-Charles, en Louisiane, aux États-Unis.
Hameau Le Cabanage, un lieu-dit de la municipalité de Petit-Saguenay, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière du Cabanage, un affluent de la rivière Petit Saguenay, dans la municipalité de Petit-Saguenay, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.